Concept peut désigner différents éléments faisant l’objet d’articles distincts de Wikipédia.

Art 
 Le concept est selon les partisans de l'art conceptuel, l'idée de base et l'élément moteur du processus créatif.

Commerce 

 En mercatique, un concept est une présentation promotionnelle des bénéfices d’un produit destinée à être évaluée.
 Un concept car est un prototype d'automobile conçu et réalisé par un constructeur pour tester et montrer des idées, sans forcément qu'il y ait une intention de production en série et de commercialisation par la suite.

Jeux et musique 

 Concept est un jeu de société où le mécanisme de jeu repose sur l'identification d'entités par combinaison d'éléments symboliques.
 Un album-concept () est un recueil de musiques ou chansons liées entre elles par un thème ou une histoire.

Musique 
 Concept est le premier album d’IAM sorti en 1990.

Sciences humaines 

 En philosophie, un concept est un terme abstrait rassemblant différents êtres ayant des caractères communs.
 En linguistique, le concept représente le signifié, le sens du mot.
 Le conceptualisme est une théorie philosophique faisant des concepts des objets mentaux par essence.
 En pédagogie, un concept est un contenu complexe enseigné.

Concepts particuliers :
 liste des concepts de psychanalyse ;
 liste des concepts sociologiques.

Références